Lugowoi steht für:
 Andrei Konstantinowitsch Lugowoi (* 1966), russischer Mitarbeiter des KGB
 Lugowoi (Chanten und Mansen), Siedlung städtischen Typs im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen/Jugra
 Lugowoi (Kasachstan), Dorf im Gebiet Schambyl

Siedlungen und Weiler:
 Lugowoi (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Lugowoi (Brjansk), in der Oblast Brjansk
 Lugowoi (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Lugowoi (Kirow, Kirowo-Tschepezki), in der Oblast Kirow, Kirowo-Tschepezki rajon
 Lugowoi (Kirow, Oritschewski), in der Oblast Kirow, Oritschewski rajon
 Lugowoi (Komi), in der Republik Komi
 Lugowoi (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Lugowoi (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Lugowoi (Kursk), in der Oblast Kursk
 Lugowoi (Mari El), in der Republik Mari El
 Lugowoi (Moskau), in der Oblast Moskau
 Lugowoi (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Lugowoi (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Lugowoi (Omsk), in der Oblast Omsk
 Lugowoi (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Lugowoi (Pensa, Luninski), in der Oblast Pensa, Luninski rajon
 Lugowoi (Pensa, Tamalinski), in der Oblast Pensa, Tamalinski rajon
 Lugowoi (Rjasan, Nowoderewenski), in der Oblast Rjasan, Nowoderewenski rajon
 Lugowoi (Rjasan, Tschutschkowski), in der Oblast Rjasan, Tschutschkowski rajon
 Lugowoi (Rostow), in der Oblast Rostow
 Lugowoi (Samara), in der Oblast Samara
 Lugowoi (Stawropol), in der Region Stawropol
 Lugowoi (Tatarstan, Jelabuschski), in der Republik Tatarstan, Jelabuschski rajon
 Lugowoi (Tatarstan, Selenodolski), in der Republik Tatarstan, Selenodolski rajon
 Lugowoi (Tscheljabinsk, Krasnoarmeiski), in der Oblast Tscheljabinsk, Krasnoarmeiski rajon
 Lugowoi (Tscheljabinsk, Tschesmenski), in der Oblast Tscheljabinsk, Tschesmenski rajon
 Lugowoi (Tscheljabinsk, Uiski), in der Oblast Tscheljabinsk, Uiski rajon
 Lugowoi (Uljanowsk, Karsunski), in der Oblast Uljanowsk, Karsunski rajon
 Lugowoi (Uljanowsk, Nikolajewski), in der Oblast Uljanowsk, Nikolajewski rajon
 Lugowoi (Uljanowsk, Nowospasski), in der Oblast Uljanowsk, Nowospasski rajon
 Lugowoi (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Lugowoi (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd
 Lugowoi (Woronesch, Liskinski), in der Oblast Woronesch, Liskinski rajon
 Lugowoi (Woronesch, Podgorenski), in der Oblast Woronesch, Podgorenski rajon

Siehe auch:

 Lugowoje (Begriffsklärung)